Liendo steht für:

 Liendo (Kantabrien), eine Gemeinde in Kantabrien, Spanien

Liendo ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Liendo (* 1941), venezolanischer Prosaschriftsteller und Bibliothekar